Mężczyźni w piątej konkurencji na tych mistrzostwach rywalizowali o mistrzostwo świata 25 stycznia 2013 w Stoneham. Mistrzostwo Świata z 2011 roku obronił Austriak Benjamin Karl, srebrny medal wywalczył reprezentant Włoch Roland Fischnaller. Natomiast brązowy krążek powędrował do Rosjanina Vicea Wilda.

Wyniki

Kwalifikacje

Faza finałowa

1/8 finału

Ćwierćfinał

Półfinał

Finał

Bibliografia 
 Wyniki fazy finałowej
 Wyniki kwalifikacji

Mistrzostwa świata w snowboardzie 2013